FC Lokomotíva Košice (celým názvem: Football Club Lokomotíva Košice, a.s.) je slovenský fotbalový klub, který sídlí v krajském městě Košice. Zápasy odehrává v nedaleké obci Družstevná pri Hornáde (8 km od Košic). Založen byl v roce 1946, letopočet založení je i v klubovém emblému. Klubové barvy jsou modrá a bílá. Od sezóny 2014/15 působí ve druhé fotbalové lize. V minulosti hrál i 1. slovenskou ligu a 1. československou ligu.

Své domácí zápasy odehrává klub na stadionu Družstevná pri Hornáde s kapacitou 656 diváků. Největší úspěchy slavil na Štadiónu Lokomotívy v Čermeli.

Historie 

Klub byl založen v roce 1946 jako ŠK Železničiari Košice, 22. července 1946 vznikl po sloučení s ŠK Sparta Košice klub ŠK Železničiari Sparta Košice. K dalšímu sloučení došlo 6. srpna 1949, kdy vzniklo Dynamo ČSD Košice spojením s klubem Dynamo Košice, které pod původním názvem ŠK Jednota Košice hrálo od roku 1945 1. ligu. V lize klub vydržel až do roku 1953, kdy už nesl jméno TJ Lokomotíva Košice.

Po fúzi s TJ VSŽ Košice v roce 1965 působila Lokomotíva krátce jako TJ Lokomotíva VSŽ Košice, po zrušení této fúze v roce 1967 se vrátila k původnímu názvu. Rok 1965 znamenal rovněž návrat do 1. československé ligy, ve které s výjimkou jednoho ročníku klub pravidelně nastupoval až do roku 1986. Se započítáním výsledků ŠK Jednoty strávila Lokomotíva v nejvyšší československé fotbalové soutěži celkem 29 sezon, ve kterých odehrála 778 zápasů s bilancí 285 výher, 180 remíz, 313 proher se skórem 1123:1205. Nejlepšího umístění dosáhla v sezonách 1951 a 1977/78, kdy skončila třetí. Nejvíc ligových startů si připsal Gejza Farkaš, který v letech 1969–1984 odehrál 335 zápasů. Nejvíc ligových gólů (celkem 104) vstřelil Ladislav Józsa.

Získané trofeje 

 Československý pohár (2×)
 1977, 1979
 Slovenský fotbalový pohár (3×)
 1976/77, 1978/79, 1984/85

Historické názvy 

Zdroj: 

 1946 – ŠK Železničiari Košice (Športový klub Železničiari Košice)
 1946 – fúze s ŠK Sparta Košice ⇒ ŠK Železničiari Sparta Košice (Športový klub Železničiari Sparta Košice)
 1949 – fúze s Sokol Jednota Dynamo Košice ⇒ ZSJ Dynamo ČSD Košice (Závodná sokolská jednota Dynamo Československé štátne dráhy Košice)
 1953 – DŠO Lokomotíva Košice (Dobrovoľná športová organizácia Lokomotíva Košice)
 1957 – TJ Lokomotíva Košice (Tělovýchovná jednota Lokomotíva Košice)
 1963 – fúze s TJ VSŽ Košice ⇒ TJ Lokomotíva VSŽ Košice (Telovýchovná jednota Východoslovenské železiarne Lokomotíva Košice)
 1967 – znovu oddělení ⇒ TJ Lokomotíva Košice (Telovýchovná jednota Lokomotíva Košice)
 1990 – FK Lokomotíva Košice (Futbalový klub Lokomotíva Košice)
 1994 – FK Lokomotíva Energogas Košice (Futbalový klub Lokomotíva Energogas Košice)
 1997 – FC Lokomotíva Košice (Football Club Lokomotíva Košice)
 1999 – fúze s TJ Spoje Košice ⇒ FC Spoje Lokomotíva Košice (Football Club Spoje Lokomotíva Košice)
 2005 – FC Lokomotíva Košice (Football Club Lokomotíva Košice, a.s.)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1945–1946: Státní liga – sk. B
 1946–1948: Státní liga
 1949–1950: Celostátní československé mistrovství
 1951–1952: Mistrovství československé republiky
 1953: Přebor československé republiky
 1954: Krajská soutěž – Košice
 1955–1958: Oblastní soutěž – sk. F
 1958–1960: 2. liga – sk. B
 1960–1965: 2. liga – sk. C
 1965–1974: 1. liga
 1974–1975: 2. liga
 1975–1986: 1. liga
 1986–1988: 1. SNFL
 1988–1989: 2. SNFL – sk. Východ
 1989–1993: 1. SNFL
 1993–1998: 1. liga
 1998–2000: 2. liga
 2000–2004: 3. liga – sk. Východ
 2004–2006: 4. liga 
 2006–2011: 3. liga 
 2011–2014: 3. liga – sk. Východ
 2014–2017: 2. liga – sk. Východ
 2017–: 2. liga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Známí hráči 
 František Feczko
 Anton Flešár
 Ladislav Józsa
 Ján Kozák
 Jozef Móder
 Stanislav Seman
 Milan Gigler
 Peter Štyvar

FC Lokomotíva Košice „B“ 

FC Lokomotíva Košice „B“ byl rezervní tým košické Lokomotívy. Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 1966/67, kdy se ve Divizi (tehdejší 3. nejvyšší soutěž) umístil na 9. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1964–1965: I. A trieda  – sk. A
 1965–1966: Krajský přebor – sk. Východ
 1966–1968: Divize F
 1968–1970: Krajský přebor – sk. Východ
 1970–1971: Divize F
 1971–1972: Krajský přebor – sk. Východ
 1972–1973: I. A trieda  – sk. Západ
 1973–1975: Krajský přebor – sk. Východ
 1975–1977: I. A trieda  – sk. Západ

 1984–1986: Divize – sk. Východ (Západní)
 1986–1987: I. trieda  – sk. Košická
 1989–1990: I. B trieda  – sk. Košická
 2001–2002: 5. liga  – sk. Jihozápad

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Literatura 
 Jindřich Horák, Lubomír Král: Encyklopedie našeho fotbalu − Libri 1997
 JEŘÁBEK, Luboš: Český a československý fotbal: lexikon osobností a klubů 1906–2006, Praha, Grada 2007.

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 
 Neoficiální stránky 
 Profil klubu , weltfussballarchiv.com 

 
Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1945
Sportovní kluby v Košicích
Fotbal v Košicích